Вокшево — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Вокшево — деревня в Городокском районе Витебской области.

Россия 
 Вокшево — деревня в Кологривском районе Костромской области.